Sergio Aragoneses Almeida (Porriño, 1 de fevereiro de 1977) é um futebolista espanhol que atua como goleiro.

Carreira
Começou no Celta, em 1994. Sem chances de atuar na equipe principal, foi relegado ao time B em 1996. Jogou pelos modestos Sporting Guardés e Pontevedra até assinar pela primeira vez com o Tenerife, em 1999.

Atuou, também sem grande alarde, por Getafe (onde atuou também por empréstimo) e Atlético de Madri, quando sofreu um duro golpe.

Problemas de saúde
Prestes a assinar com o Elche, Aragoneses descobriu um problema nos testículos, que o afastou por boa parte da temporada, mas se recuperou e disputou as últimas partidas pelos Ilicitanos.

Em 2006, quando atuava pelo Hércules, percebeu que o diagnóstico ao qual se submeteu flagrou um tumor testicular. O goleiro se submeteu a sessões de quimioterapia, e ficou dois meses longe do futebol. Entretanto, acabou novamente se recuperando e voltou a atuar normalmente.

No ano de 2008, Aragoneses, quando fazia parte do elenco do Numancia, acabou sendo novamente afetado por uma doença, desta vez, uma pancreatite aguda, mas o goleiro novamente mostrou que é "duro na queda", no entanto não atuou em nenhuma partida pela equipe de Soria (Luis García foi o titular).

Na temporada 2009-2010, Aragoneses retornou ao Tenerife, e é o segundo vice-capitão dos canarinos (atrás de Bertán, Manolo Martínez e Ayoze).

Links
Perfil de Sergio Aragoneses no site do Tenerife

Futebolistas da Espanha
Goleiros da Espanha
Futebolistas do Getafe Club de Fútbol
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Hércules de Alicante Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético de Madrid
Futebolistas do Club Deportivo Numancia de Soria